Literatursalon ist der Name folgender literarischer Einrichtungen:

 Blumhardts Literatursalon, Museum, Bad Boll
 Juliettes Literatursalon
 Literatursalon am Kollwitzplatz Berlin

Siehe auch:
 Literarischer Salon